

Sigle 
 Ambito Territoriale Ottimale  – suddivisione territoriale italiana, per l'organizzazione di servizi pubblici 
 Architettura Telematica ad Oggetti  – metodologia di rappresentazione di realtà ICT
 Assembly to order  – letteralmente "Assembla sulla base dell'ordine", sistema di produzione
 Automatic Train Operation  – sistema di guida semi-automatico per treni
 Antimony doped tin oxide – ossido di stagno dopato all'antimonio, uno degli  ossido trasparente e conduttivo
 Australian Taxation Office  – Ufficio di tassazione australiano

Codici 
 ATO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Athens, Ohio (Stati Uniti)
 ato – codice ISO 639-3 della lingua atong